Пара Роберт Линдстедт / Хория Текэу — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Махеш Бхупати / Леандер Паес — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 Леандер (в дуэте с Радеком Штепанеком) уступил уже на старте.
 Махеш (в паре с Роханом Бопанной) дошёл до финала.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго круга.

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  'Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Титул)

<li>  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Финал)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира  

Western & Southern Open 2012